Мда — деревня в Гдовском районе Псковской области России. Входит в состав Спицинской волости Гдовского района.

Расположена на южном побережье Раскопельского залива Чудского озера, в 12 км к юго-западу от волостного центра Спицино и в 40 км к югу от Гдова. К западу находится деревня Драготина.

Население 

Численность населения деревни на конец 2000 года составляла 48 человек.

История 
По народному преданью, издавна, на месте, где сейчас находится деревня Островцы, стояла церковь Воздвижения, которая была уничтожена Литвой (возможно, имеется в виду польско-литовский поход Стефана Батория в 1581 году).
Впервые упоминается в писцовой книге 7093-7095 (1585—1587) годов письма Григория Ивановича Мещанинова-Морозова и Ивана Васильевича Дровнина как центр губы Мда (Моцкой губы) Гдовского уезда. Согласно Псковским летописям церковь в Островцах появилась в 1539 году, буквально говорится: «поставиша новую церковь святого мученика Георгиа в Островцах, отделя от большие волости ото Мды». Судя по сохранившемуся краткому описанию Моцкой губы, к ней в то время относились: Погост Мда над озером с церковью Егорья страстотерпца; три жилые деревни — на Люшине острову меж острова и Лахты, Загорье, Микулино; 19 пустошей.
«Губа Мда.
За Иваном, да за Григорьем, да за Ондреем за Ивановыми детми Перетрутова вопче с церквою с Егорьем страстотерпцом, что во Мде: пус. Залачье, всего 4 путоши, в пусте 16 чети с осминою перелогу, а церковные егорьевские во лготе, сошного писма пол пол пол трети сохи, а лготы на те пустоши дано до лета 7000 сто перваго на десять сентября по первое число.
Да за Иваном же з братьею: во лготе пус. Подлипье у Чютцкого озера, всего 2 пустоши, а сошного писма во лготе пол пол пол чети сохи, а лготы дано до лета 7000 седмаго апреля по первое число.
За Иваном за Злобиным сыном Воронцова: дрв. на Люшине острову меж острова и Лахты, в живущем 2 четверти без третника пашни, а в пусте 2 чети перелогу.
В той же Моцкой губе Покрова Пречистые Озерского монастыря: пус. Михалева, что вопче с Егорьем изо Мды над озером на погосте, в пусте 8 чети с осминою перелогу.
Егорья страстотерпца, что во Мде, да Дмитрея святого изо Гдова: дрв. Загорье блиско Чютцкого озера, в живущем 13 чети пашни, а в пусте 14 чети перелогу.
Егорья святого, что во Мде, да Дмитрея святого изо Гдова, да Покрова Пречистые изо Княжих озер: во лготе пус. Юрино, всего 7 пустошей, а сошного писма в пусте пол пол пол трети сохи и 2 чети с полуосминою перелогу, а лготы дано до лета 7000 сто втораго на десять сентября по первое число.
Егорья святого, что во Мде, да Козмы и Домьяна, что на Запсковье: дрв. Микулино у озера на берегу, в живущем 5 четвертей с осминою пашни, а в пусте 15 четвертей без полуосмины перелогу.
Троицы Живоначалные, что во Пскове в Крему: пус. Ореховец, в пусте 17 чети без полуосмины перелогу.
Кузмы и Домьяна з Запсковья: во лготе пус. Трофимова, а сошного писма в пусте пол пол пол чети сохи и 2 чети с осминою перелогу.
Тимофея святого, что во Пскове в Домантове стене: пус. на Роскопелском острову у Чютцкого озера на берегу на Лахте, сошного писма в пусте пол пол пол трети сохи.
Покровского монастыря изо Княжих озер да Егорья святого, что во Мде: пус. Катица, всего 2 пустоши, а сошного писма в пусте пол пол пол чети сохи и 3 чети перелогу.»

Моцкая губа, по сравнению с другими губами Гдовского уезда, была небольшого размера. Возможно поэтому в переписной книге первой ревизии 1725—1727 годов она была записана как Моцкое полугубье.

Во время областной реформы Екатерины II к 1778 году Моцкая губа была упразднена.

23 января 1860 года в Моцком Погосте была построена и освящена новая Георгиевская каменная церковь (старую деревянную церковь разобрали в 1882 году).

В 1910 году архитектором Андреем Петровичем Аплаксиным была спроектирована новая каменная церковь для села Мда. В 1914 году он отредактировал свой прежний проект.

После 1945 года церковь в селе Мда была разрушена..

Ссылки 
 Сайт Гдовского района. Спицинская волость

Примечания 

Населённые пункты Гдовского района